Cisaat (Kadungora), een plaats in Indonesië
Cisaat (Ciambar), een plaats in Indonesië
Cisaat (Cibingbin), een plaats in Indonesië
Cisaat (Cicurug), een plaats in Indonesië
Cisaat (Waled), een plaats in Indonesië
Cisaat (Ciater), een plaats in Indonesië
Cisaat (Dukupuntang), een plaats in Indonesië
Cisaat (Campaka), een plaats in Indonesië
Cisaat (Cisaat), een plaats in Indonesië
Cisaat (Padarincang)